Ford F-650/F-750 Super Duty — среднетоннажный грузовой автомобиль серии Ford Super Duty, выпускаемый компанией Ford Motor Company с 2000 года. Базовой моделью стал одноимённый полноразмерный пикап.

Первое поколение (2000—2015) 
Автомобиль Ford F-650 впервые был представлен в 2000 году в семействе Ford Super Duty. До 2014 года автомобиль производился компанией Navistar International.

Двигатели

Галерея

Второе поколение (2016—настоящее время) 
В сентябре 2015 года представили второе поколение F-650. Новая рама более чем на 95 % выполнена из высокопрочной стали, что повысило её жесткость в 24 раза.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

F-650